Desa Neglasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,44, long 107,80), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 108,07), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 107,48), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 107,22), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,96, long 107,36), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,85, long 107,28), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 106,96), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 106,74), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,58, long 106,73), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,45, long 106,45), 
 Desa Neglasari (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar